A Estrada da Mata foi construída no século XIX e era um caminho utilizado pelos tropeiros para o transporte de gado, cavalos e muares de Viamão no Rio Grande do Sul para Sorocaba em São Paulo.

Localizada ao norte de Santa Catarina e sul do Paraná, entre os atuais municípios de Santa Cecília (SC) e Campo do Tenente (PR) este era o trecho da viagem dos tropeiros que enfrentavam as maiores dificuldades, uma vez que a maioria dos outros trechos da viagem eram feitos em campos como os Campos de Cima em Vacaria no Rio Grande do Sul, Campos de Lages e Curitibanos em Santa Catarina, e nos Campos Gerais no Paraná.

Existem outras denominações para este caminho como Estrada Real e Estrada do Sertão.

Atualmente, a BR 116 no norte de Santa Catarina, possui o traçado por muitos trechos por onde antes passava a Estrada da Mata.

História 
Desde o século XVIII a região do norte de Santa Catarina, era utilizada pelos tropeiros para o transporte de animais do Rio Grande do Sul à São Paulo, entretanto, naquela época existia somente uma picada aberta por entre a mata pelos próprios animais, a qual era muito fechada, o que possibilita constantes ataques dos índios Botocudos que habitavam a região, além da perda de animais por morte em travessias de rios, picadas de cobras e quedas em precipícios e muito outros obstáculos.

Por esse motivo, os tropeiros encaminharam ao Rei D. João VI, em 1816 um requerimento pedindo providências no sentido de que a Estrada da Mata fosse aberta.

A abertura da estrada ocorreu em 1829 e ficou a cargo do Tenente Mor João da Silva Machado, o Barão de Antonina, considerado o fundador do município de Rio Negro no Paraná, por onde o caminho dos tropeiros passava. Nesta época 1829, chegaram os primeiros imigrantes alemães na região, vindo da cidade de Trier, os quais, a convite do Ten João da Silva Machado, ajudaram na abertura da Estrada da Mata. Após a finalização das obras os imigrantes começaram a se estabalecer na região, iniciando núcleos populacionais, e formando vila que hoje são os municípios ao longo da rota da estrada, como Rio Negro (PR), Mafra (SC), Papanduva (SC), Santa Cecília (SC).

Ver também 
 BR-116
 Caminho das Tropas

Ligações externas 
 

Rodovias de Santa Catarina
História de Santa Catarina
História do Rio Grande do Sul
Tropeirismo no Paraná
Tropeirismo